Memo (igra)
 Memo (rijeka), rijeka u Venezueli